Gabriel puede referirse a:

 Gabriel, nombre masculino, cuya variante femenina es Gabriela;
 Gabriel, apellido;
 Arcángel Gabriel, personaje bíblico - Festividad: 29 de septiembre;
 Gabriel, Amor Inmortal (2008), serie de TV de EE. UU.;
 Gabriel (2007), una película australiana de género sobrenatural;
 Gabriel (misil), un misil antibuque.
 Gabriel dos Santos Magalhães, (São Paulo, Brasil; 19 de diciembre de 1997); futbolista brasileño.